Giorno dell'Indipendenza – festa nazionale degli Stati Uniti d'America

Letteratura 
 Le donne del club omicidi (4th of July) – romanzo di James Patterson del 2005

Musica 
 4th of July, Asbury Park (Sandy) – traccia dell'album The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle di Bruce Springsteen del 1973
 4th of July – traccia dell'album Give Us a Wink degli Sweet del 1976
 4th of July – traccia dell'album The Unforgettable Fire del 1984
 4th of July – traccia dell'album See How We Are degli X del 1987
 4th of July – traccia dell'album Superunknown dei Soundgarden del 1994
 4th of July – singolo di Ben E. King del 1997
 4th of July – traccia dell'album Snow degli Spock's Beard del 2002
 4th of July – traccia dell'album This Crazy Life di Joanna Pacitti del 2006
 4th of July (Fireworks) – singolo di Kelis del 2010 dall'album Flesh Tone
 4th of July – singolo di Amy Macdonald del 2012